John Scot peut désigner :
 John Scott  (1739-1798),  de Clonmell, avocat et juge irlandais. 
 John Scott (1751-1838), le  d'Eldon, lord chancelier du Royaume-Uni ;
 John Scott (1785-1861), un homme politique américain, représentant du Missouri ;
 Lady John Scott  (1810-1900), auteur-compositeur et compositrice écossaise ;
 John Scott (1823-1888), un entomologiste anglais ;
  (1822-1857), un maire d'Ottawa de 1847 et de 1850 ;
 John Scott (1830-1903,), un industriel écossais ;
 John Scott (1887-1967), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Walter Francis John Scott (1923-2007),  duc de Buccleuch et  duc de Queensberry, un homme politique, propriétaire terrien, pair, et millionnaire écossais ;
 John Scott (1930-), un compositeur britannique ;
 John Scott (1931-2015), un médecin, chercheur et administrateur néo-zélandais ;
 John Scott (1934-), un skipper australien ;
 John Scott (1935-), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 John Scott (1948-2001), directeur-général de la Croix-rouge fidjienne ;
  (1951-), un homme politique écossais ;
 John Scott (1954-), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 John Stuart Scott (1966-), réalisateur de télévision américain ;
 John Scott (1982-), un hockeyeur canadien ;
 John Scott, un journaliste et rédacteur en chef britannique ;
 John Scott, un officier britannique qui a dirigé les opérations militaires au Surinam et écrit des rapports détaillés sur l'histoire de la région;
 John Walter Scott, connu sous le nom de plume J. W. Scott, illustrateur de magazines.

Voir aussi 
 Médaille John-Scott, du nom d'un pharmacien écossais.